Police Club é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1998-99.

Clubes de futebol da Maurícia